Paulo Roberto (Dom Silvério, 1903 – Rio de Janeiro, 1973) foi um médico, radialista, compositor, poeta, educador e ator brasileiro.

Naturais de Dom Silvério
Radialistas de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Poetas de Minas Gerais
Atores de Minas Gerais
Médicos de Minas Gerais